Kontener - agregat pompowy -   specjalistyczny kontener Państwowej Straży Pożarnej będący na wyposażeniu krajowych baz sprzętu specjalistycznego.

Przeznaczenie 
To inaczej pompa o dużej wydajności, napędzana silnikiem wysokoprężnym Sw 680, stosowanym jako jednostka napędowa w samochodach Jelcz.  Agregat może być także transportowany na przyczepie samochodu ciężarowego. Przeznaczony jest do wypompowywania wody z zalanych terenów oraz do dostarczania dużych ilości wody do celów gaśniczych na duże odległości.

Wyposażenie podstawowe 
 pompa Niagara,
 W- 110 (ssawne - 5 szt.)
 W- 110 (tłoczne -7 szt.)	
 smok ssawny – 4 szt.	
 5 nasad tłocznych - W 110
 4 nasady  ssawne - W 110

Dane techniczne 
 Długość kontenera – 6250 mm
 Szerokość kontenera – 2500 mm
 Masa własna - 5000 kg
 Wydajność nominalna - ok. 4800 l/min,
 Zbiornik paliwa - 330 l,
 Zużycie paliwa - 24 l/h.

Zobacz też 
 kontenery pożarnicze
 Technika pożarnicza

agregat pompowy